Зарембо — фамилия.

 Зарембо, Владимир Николаевич (1923—1992) — Герой Советского Союза.
 Зарембо, Дионисий Фёдорович (1797—1855) — участник кругосветных путешествий, исследователь Русской Америки.
 Зарембо, Николай Петрович  (1901—1967) — военно-морской деятель, контр-адмирал.
 Зарембо, Эдуард Дмитриевич (1937—2012) — советский футболист.

См. также 
 Заремба